krzemień – skała osadowa

 Miejscowości i ich części w Polsce
 Krzemień – część wsi Grotniki w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Krzemień – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Krzemień – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo
 Krzemień – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Dobrzany

 Jeziora w Polsce
 Krzemień – jezioro na Pojezierzu Ińskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Dobrzany
 Krzemień – jezioro na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

 Wzniesienia w Polsce 
 Krzemień – góra w Bieszczadach Zachodnich
 Krzemień – góra na Wyspie Króla Jerzego

 Administracja
 Krzemień – gromada w powiecie sokołowskim, z siedzibą we wsi Krzemień-Wieś
 Krzemień – dawna gromada w powiecie janowskim
 Krzemień – dawna gromada w powiecie stargardzkim

Osoby 
 Edyta Krzemień – polska aktorka teatralno-musicalowa, wokalistka

Zobacz też 
 Krzemień Drugi, Krzemień Pierwszy, Krzemień-Wieś, Krzemień-Zagacie
 Krzemieniec